Poems – tom wierszy Lizzie Wilson (1835-1858) opublikowany w Louisville w 1860 nakładem oficyny Bull & Brother. Zbiorek został zadedykowany przez matkę autorki George’owi D. Prentice’owi, który sprawował pieczę nad wydaniem liryków młodo zmarłej poetki. Tom zawiera między innymi utwory Love’s Changes, My Sixteenth Birthday, I Love to Be Loved, To My Mother i Night. Wiersz To Mr. John F. and Mary Wilson jest napisany z akrostychem.

Joy again is round our hearth, 
Once more our brother joins our mirth; 
He wandered long away from homo — » 
Never more will we let him roam. 

Ah, many a prayer went up for him: 
Never a day but hope grew dim — 
Death's cold caress we feared for him. 
May every blessing be tbine, fair brid*?. 
And angels fair around tbee glides 
Radiant hopes will ligbt tliy gloom; 
Youth's sweetest flowers for thee shall bloom! 

Whenever sorrows come over thy heart, 
In Heaven trust, they will soon depart; 
Love and hope, young heartSj are thine, 
Such pure love is almost divine; 
One home, one heart be thine forever; 
Nothing but Death can fond hearts sever.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1860